Рябчик кавказский () — вид травянистых растений рода  семейства , распространённый на Кавказе, в Турции и Иране.

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение, сизое от воскового налета, (15) 20—25 (40) см высотой. Ранневесенний эфемероид. Луковица приплюснуто-шаровидная, беловатая, 1,5 см длиной и 2,5 см шириной. Стебель одиночный, прямостоячий, облиственный. Листья очерёдные, ланцетные, 2—6 (8) см длиной и 0,8—1,5 (2,5) см шириной.

Цветок одиночный (редко их 2), поникший, 2—2,5 см длиной. Околоцветник колокольчато-конический, тёмно-фиолетовый, без шахматного рисунка. Столбик цельный, со слабо 3-лопастным рыльцем. Плод — продолговато-овальная, гладкая коробочка

Охрана 

Вид внесён в Красные книги России, Южной Осетии и некоторых субъектов России: республик Адыгея (охраняется на территории КГПБЗ), Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия — Алания; Ставропольский край (памятник природы «Гора Лысая»).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Рябчик
Флора Кавказа
Флора Западной Азии